Het ITU wereldkampioenschap triatlon 1993 werd gehouden op 21 en 22 augustus in Manchester.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Triatlon in 1993
Wereldkampioenschap triatlon op de olympische afstand
Triatlon
Sportevenement in Manchester